Valley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Valley County (Idaho)
 Valley County (Montana)
 Valley County (Nebraska)